

Lokalizacje

Niemcy 
 Haidmühle – dzielnica Cham
 Haidmühle – dzielnica Pegnitz
 Haidmühle – dzielnica Schnaittenbach
 Haidmühle – gmina  w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau

Zobacz też 
 Heidmühle